Пожарный насос — устройство (насос) для подачи воды и огнетушащих средств к месту тушения пожара. Пожарные насосы устанавливаются на пожарную технику — пожарные автоцистерны, мотопомпы, насосные станции и другие устройства.

 Пожарный центробежный насос
 Пожарный комбинированный насос

См. также 
 Вакуумный аппарат пожарных насосов